Анна-Лена Гренефельд була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Емілі Луа виграла титул, перемігши у фіналі Флавію Пеннетту з рахунком 7–6(0), 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Abierto Mexicano Telcel 2007
Abierto Mexicano Telcel